Begraafplaats van Templeuve (Doornik), een begraafplaats in Templeuve, een deelgemeente van de Belgische stad Doornik
 Begraafplaats van Templeuve (Frankrijk), een begraafplaats in de Franse gemeente Templeuve